Der Riesenslalom im Ski Alpin der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 18. Februar 2014 um 11:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ) im Skigebiet Rosa Chutor statt.

Die Goldmedaille gewann Tina Maze aus Slowenien, die zuvor bereits die Goldmedaille in der Abfahrt erringen konnte. Silber gewann die Österreicherin Anna Fenninger, vor der Deutschen Viktoria Rebensburg, die die Bronzemedaille erhielt, nachdem sie vor vier Jahren in Vancouver den Titel im Riesenslalom noch gewonnen hatte.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse Riesenslalom Frauen

Riesenslalom Frauen
Frauenskiwettbewerb